Szwajcaria:
 Blumenstein – gmina w kantonie Berno, w okręgu Thun

Osoby:
 Gil Blumenshtein – izraelski piłkarz
 Rebecca Blumenstein – amerykańska dziennikarka

Inne:
 Muzeum Historyczne Blumenstein (Historisches Museum Blumenstein) – muzeum w Solurze